Соревнования по прыжкам на батуте у мужчин на  летних Олимпийских играх 2008 года проходили с 16 по 19 августа 2008 года в Пекинском Национальном крытом стадионе.

Соревнования включали в себя как обязательные выступления, демонстрирующие набор элементов и произвольные выступления, показывающие те элементы, которые выбраны самим спортсменом. Результаты квалификационного раунда определяются путем сложения очков, полученных в обязательных и произвольных выступлениях. Лучшие 8 спортсменов в каждом виде соревнования допускаются для участия в финале, в котором медали и места распределяются только по результатам финального раунда. Финальный раунд состоит из одного произвольного выступления, где гимнасты выбирают по 10 своих элементов для их демонстрации.

Квалификация 

 Q = квалифиция
 Р = Резерв
 Т = Тай-брейк

Финал 

 J1-J5 Очки судей: Испании, Швеции, Нидерландов, Польши, Франции.

Ссылки 
 Формат соревнований
 Результаты квалификации
 Финал
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2008